Джереми Хаммонд (, род. 8 января 1985) — политический активист, веб-разработчик и музыкант из Чикаго. Является основателем веб-сайта HackThisSite , созданного им в 2003 году во время учёбы в школе и предназначенного для изучения компьютерной безопасности.

Биография

Детство 
Хаммонд родился и рос в пригороде Чикаго, районе Глендеил Хейтс, вместе со своим братом-близнецом Джейсоном. Джереми заинтересовался компьютерами в раннем детстве, начав с программирования видеоигр на Qbasic в возрасте 8 лет и создания баз данных в возрасте 13. Будучи студентом Старшей школы Глендеил Ист, расположенной в пригороде, в районе Ломбард штата Иллиноис, Хаммонд занял первое место в районной научной выставке с созданной им программой. Также в старшей школе, он стал пацифистским активистом, организовал студенческую вылазку против вторжения в Ирак и выпустил студенческую новостную газету против войны в Ираке. Директор старшей школы описал Хаммонда как «старшего своих лет»

Образование 
Хаммонд поступил в Университет Иллинойса в Чикаго на полную стипендию. Весной 2004 года, будучи студентом первого курса, он продемонстрировал уязвимость в безопасности сайта факультета информатики администрации этого факультета, предложив исправить её. За это Хаммонд был вызван в департамент и отчислен из университета..

Музыка 
Джереми вместе со своим братом Джейсоном, будучи увлеченными музыкой, в разные годы успели сыграть в большом числе музыкальных групп. До ареста Джереми, они оба активно выступали в местной ска-группе Dirty Surgeon Insurgency.

Карьера 
Хаммонд работал техником в Mac в Вилла Парк, штат Илиноис. Также он был веб-разработчиком в Чикагском отделении Rome & Company. Его начальник в 2010 году описал Хаммонда как человека «дружелюбного, учтивого и спокойного, в то время как мы стали подозревать его, он обладал нетерпением к корпоративному позерству, он никогда не демонстрировал свою нацеленность на дело и работу.»

Политическая активность 
В 18 лет, окончив школу, Хаммонд основал сайт HackThisSite, направленный на тренировки в сфере компьютерной безопасности. Описание сайта звучало так: «a non-profit organization that strives to protect a good security culture and learning atmosphere.»
За первые два года сайт посетили 2,5 миллиона раз, на нём числилось 110 тысяч пользователей и 34 волонтёра поддерживали его работу. На данный момент сайт обладает более чем 1,8 миллиона пользователей.
«Джереми — один из лучших, полезнейших людей из всех, с кем я общался», написал пользователь HackThisSite Брендон Перри из Техаса. «Он лишь хороший парень, который учил этичному взлому.»

На конференции DEFCON 2004 в Лас-Вегасе, Хаммонд выступил с речью, призывавшей к «электронному гражданскому неповиновению» как протесту против ежегодного съезда Республиканской партии.

Политические аресты 
В июне 2004 арестован на гей-параде за драку с протестующим против парада. Признал себя виновным в нанесении побоев.

В 2004 году Хаммонд арестовывался в Нью-Йорке на демонстрации против съезда республиканской партии.

В 2005 Хаммонд был арестован на студенческой демонстрации в Чикаго.

10 декабря 2005 Хаммонд был арестован вместе c другими демонстрантами на протесте против демонстрации Национал-социалистического движения. Всего было арестовано 25 человек.

29 сентября 2009 шестеро протестующих, среди которых был и Хаммонд, сорвали и сожгли баннер, протестуя против заявки Чикаго на проведение олимпийских игр 2016 года. 29 ноября 2010 года Хаммонд был за это приговорен к 18 месяцам условно и 130 часам общественных работ.

25 марта 2010 арестован за нападение на ресторан, где находился известный отрицатель Холокоста Дэвид Ирвинг. Пятеро человек ворвались в ресторан и били стекло и раскидывали стулья, чтобы разогнать гостей Ирвинга, во время этого один посетитель получил удар бутылкой.

Дело Protest Warrior 
В 2006 году Хаммонд был приговорен к двум годам тюрьмы, после того, как признал себя виновным во взломе компьютера консервативной политической организации Protest Warrior. При этом было похищено 5000 номеров кредитных карт, хотя Хаммонд не расходовал деньги с этих карт. Хаммонд отбыл срок в тюрьме в Гринвилле, штат Иллинойс.

Дело Stratfor 
5 марта 2012 года Хаммонд был арестован агентами ФБР. Он признал себя виновным во взломе электронной почты частной разведывательно-аналитической фирмы «Стратфор», а также компьютерных систем правоохранительных органов и компаний, работавших с правительством США по контрактам. Об этом сообщил Прит Бхарара, федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка, где рассматривалось дело Хаммонда.

15 ноября 2013 года Джереми Хаммонд был приговорен к 10 годам заключения, при условии хорошего поведения он может рассчитывать на досрочное освобождение в 2021 году.

Примечания

Ссылки 
 Hammond, Jeremy. DEF CON 2004, Лас-Вегас. «Electronic Civil Disobedience»

Общественные деятели США
Анархисты США
Хакеры